

Персоналии 
 Хардин, Андрей Николаевич (1842—1910) — русский шахматист, юрист.
 Хардин, Владимир Николаевич (1850-1920) — известный врач психиатр.
 Хардин, Валентин Фёдорович (род. 1938) — заслуженный мастер спорта СССР (1967) по хоккею с мячом, четырёхкратный чемпион мира по хоккею с мячом.
 Хардин, Глен (род. 1939) — американский музыкант и пианист.
 Хардин, Джон Уэсли (1853—1895) — американский преступник, стрелок на Диком Западе.
 Хардин, Мелора (род. 1967) — американская актриса.
 Хардин, Тимоти Джеймс (1941—1980) — американский музыкант и композитор.

Топонимы 
 Хардин — город и муниципалитет в Колумбии.
  — город в Монтане.

См. также 
 Пролив Хардина — узкий участок жидкости, соединяющий два углеводородных резервуара на Титане, спутнике Сатурна.